Trina ima više značenja:
 Trina (Luka)
 Trina (Padova)
 Trina (pevačica)